McHenry County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 McHenry County (Illinois)
 McHenry County (North Dakota)